Sub kan vara:

 Sub – en position för ett tecken eller ord, i regel i mindre storlek, närmare baslinjen i en textrad, se Indexläge
 Sub (TV-kanal) – en finsk TV-kanal
 Subutex – en kemisk förening
 SUB – ett svenskt skivbolag, se Subverskivbolaget
 Sub – Kan vara en smörgås/macka som är lik en ubåt till utseendet. 
 Sub (grupp) ett annat ord för undergrupp.
 SUB - Skyddad ursprungsbeteckning, en märkning inom EU avsedd att skydda vissa regionala eller lokala jordbruksprodukter